Арту́р Барсегя́н (; 16 ноября 1986, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
В 2007 году Барсегян провёл сезон в первой лиге за ереванское «Динамо». В том сезоне, забив 15 мячей стал лучшим бомбардиром первенства. После окончания сезона «Динамо» самоликвидировалось, а Барсегян оказался в поисках нового клуба.

Предложение поступило из «Улисса», на которое Барсегян ответил согласием. Дебют в Премьер-лиге состоялся 27 апреля 2008 года. В домашней игре «Улисс» принимал «Киликию», в которой одержал победу — 3:0. Барсегян вышел на 74 минуте матча, заменив автора второго гола Тиграна Давтяна. Сам же Барсегян стал автором третьего гола. Выступая за «Улисс», Барсегян одновременно играл и за дубль в Первой лиге — «Шенгавит». В следующем сезоне стал обладателем бронзовых медалей в составе «Улисса». Позже Барсегян стал редко попадать в основной состав, проведя всего 2 матча в первой половине чемпионата 2010.

Покинув клуб, перешёл в «Пюник». В «Пюнике» достиг наивысших наград армянского достоинства: чемпионство, обладание кубком и суперкубком в сезоне 2010. Но из-за большой конкуренции вынужден был покинуть клуб.

Барсегян принял предложение дилижанского «Импульса», за который дебютировал 30 апреля 2011 года в матче против своей бывшей команды — «Улисса». Барсегян вышел на 74 минуте, заменив Элтона Кардосо.

Достижения 
 «Улисс»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2009
 «Пюник»
 Чемпион Армении: 2010
 Обладатель Кубка Армении: 2010
 Обладатель Суперкубка Армении: 2010
 «Импульс»
 Финалист Кубка Армении: 2011/12

Статистика выступлений 
Данные на 25 августа 2012 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 
 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Динамо» Ереван
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Импульс»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Алашкерт»